Карибу () — горный хребет в Британской Колумбии, Канада, часть хребта Колумбия, располагающегося и на территории Канады, и на территории США (вплоть до города Спокан, штат Вашингтон) и включающего в себя помимо Карибу хребты Селкиркс, Монаши и Перселл. Горы Карибу полностью находятся в пределах Канады и имеют площадь 7700 км² и протяженность (с юго-востока на северо-запад) 245 км (в ширину порядка 90 км).

Физико-географическая характеристика 
Восточный склон хребта обращён к Траншейной долине Скалистых гор, по которой проходит верхняя часть русла реки Фрейзер (включая Большой Каньон реки Фрейзер, который не следует путать с Каньоном реки Фрейзер, который находится неподалёку от Ванкувера). Западный склон упирается в плато Карибу, граница между ними проходит через местность, известную как нагорье Уэснел. На северо-западе от гор, на другом берегу реки Уиллоу находится плато Нечако, на котором располагается город Принс-Джордж. Нагорье Клиауотер отделяет хребет от реки Норт-Томпсон, берущей своё начало именно в горах Карибу.

В некоторых атласах горы Карибу и плато Карибу (на котором также выделяются небольшие хребты Марбл и Клиа) объединяются в единое плато, однако размеры и степень расчлененности свидетельствуют о правильности иного подхода. В составе гор Карибу выделяют хребты Палмер и Мовдиш.

Реки 
В отличие от остальных трёх хребтов гор Колумбия, Карибу не имеет контакта с рекой Колумбия или её притоками, однако частично входит в бассейн реки Фрейзер (в том числе приток Фрейзер река Норт-Томпсон и её приток Каноэ на восточных склонах хребта).

Высочайшие точки 
Наиболее возвышенные участки хребта — так называемые горы Премьер, одиннадцать из которых названы в честь канадских премьер-министров, одна — в честь британского и одна — в честь премьера Британской Колумбии. Высочайшей точкой хребта Премьер является гора Сэра Уилфрида Лорье (3516 м). Высочайшей точкой вне гор Премьер является гора Куанстром (3038 м).

Охраняемые территории 
Большая часть гор Карибу входит в состав , который является одним из старейших в Британской Колумбии. Также краевые части хребта находятся на территории , который весьма популярен среди любителей сплавов на каноэ. Наконец, существует и собственно , который располагается между двумя предыдущими.

Примечания

Ссылки 
 Peakbagger.com.

Горные хребты США
Горы Британской Колумбии
Горы штата Вашингтон